Johan Edström kan avse:

Johan Edström (1817–1882), kronolänsman och riksdagsman.
Johan Edström (född 1943), militär.